Елизаветинское водохранилище — водохранилище в Луганской области между сёлами Малониколаевка и Малая Юрьевка.

Физико-географическая характеристика 
Водохранилище расположено на реке Ольховой.

История 
 После реконструкции 2015 года используется для водоснабжения городов Красный Луч, Антрацит, Алчевск.

Примечания 

Водохранилища Луганской области